Das Dutch Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 1. bis zum 3. September 2017 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das neunte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war zum ersten Mal das Maastrichts Expositie en Congres Centrum in Maastricht.

Den Turniersieg konnte zum vierten Mal infolge der Niederländer Michael van Gerwen erringen, der sich im Finale mit 6:1-legs gegen den Engländer Steve Beaton durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Michael Smith
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Benito van de Pas
  Daryl Gurney
  Jelle Klaasen
  Alan Norris
  Joe Cullen
  Cristo Reyes
  Gerwyn Price
  Rob Cross
  Mervyn King

Sieger des UK Qualifier
  Nathan Aspinall
  Steve Beaton
  James Wilson
  Steve West
  Kyle Anderson
  Jim Walker
  Darren Webster
  John Henderson
  Kirk Shepherd
  Harry Robinson
  Justin Pipe
  Chris Quantock
  Jamie Bain
  Ryan Searle
  Jamie Lewis
  Robert Owen
  Steve Lennon
  Richard North

Sieger des West & South Europe Qualifier
  René Berndt
  Max Hopp
  Nico Blum
  Mike De Decker
  Martin Schindler
  Ronny Huybrechts
  Rowby-John Rodriguez
  John Michael

Sieger des Host Nation Qualifier
  Jimmy Hendriks
  Christian Kist
  Justin van Tergouw
  Jeffrey de Zwaan

Nordic & Baltic Qualifier
  Ulf Ceder

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 1. September 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Sportveranstaltung in Maastricht